Бузанский сельсовет — топоним, административно-территориальная единица в России:

 Бузанский сельсовет — в Красноярском районе Астраханской области.
 Бузанский сельсовет — упразднённый сельсовет в Называевском районе Омской области.